Marcq kan syfta på följande platser:

Belgien 

 Marcq (vattendrag),

Frankrike   

 Marcq-en-Ostrevent, departementet Nord i regionen Hauts-de-France, 
 Marcq-en-Baroeul, departementet Nord i regionen Hauts-de-France, 
 Marcq, Ardennes, 
 Marcq, Yvelines,